Luc (Alts Pirineus), municipi al departament dels Alts Pirineus (regió d'Occitània)
 Luc (Droma), municipi al departament de la Droma (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Luc (Losera), municipi al departament del Losera (regió d'Occitània, França)
 Luc (Pirineus Atlàntics), municipi al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de Nova Aquitània, França)
 Luc Arrèr, municipi al departament dels Pirineus Atlàntics (Nova Aquitània)
 Luc Bardés e Bargas, municipi al departament de les Landes (Nova Aquitània)
 Luc Bon, municipi al departament de les Landes (Aquitània)
 Luc d'Aude, vila al districte de Limós (departament de l'Aude, regió d'Occitània)
 Luc de Diés, municipi al departament de la Droma (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Luc d'Orbiu, municipi al departament de l'Aude (regió d'Occitània, França)
 Luc-la Primalba, municipi al departament de l'Avairon (Occitània)
 Luc Long, municipi al departament de les Landes (regió de Nova Aquitània, França)
 Luc Mau, municipi al departament de la Gironda (Nova Aquitània)
 Lúč na Ostrove, poble i municipi d'Eslovàquia a la regió de Trnava, a l'oest del país 
 Lục Nam, població i capital del districte Lục Nam, província de Bắc Giang, al nord-est del Vietnam
 Lục Sơn, municipi i poble del districte Lục Nam, província de Bắc Giang, al nord-est del Vietnam
 Luc-sur-Mer, municipi al departament de Calvados (regió de Normandia, França)
 Lo Luc, municipi al departament del Var (regió de Provença – Alps – Costa Blava, França)
 Lo Luc e Armau, municipi al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de Nova Aquitània, França)
 Campèstre e lo Luc, municipi al departament del Gard (regió d'Occitània, França)
 Cantó de Lo Luc, cantó al districte de Draguinhan (departament de Var, França)
 Cantó de Luc de Diés, cantó al districte de Diá (departament de la Droma, França)
 Celièr de Luc, municipi al departament de l'Ardecha (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Sent Alari e Luc, municipi al departament de la Corresa (regió de Nova Aquitània, França)